

Carriera
La sua carriera professionistica comincia in Argentina con l'All Boys.

Statistiche

Presenze e reti subite nei club 
Statistiche aggiornate al 12 gennaio 2012.

Palmarès

Club

Competizioni nazionali 

All Boys: Primera B Metropolitana 2007-2008

Collegamenti esterni